Le championnat de France de football 1947-1948 est la dixième édition du championnat professionnel de football en France. C'est l'Olympique de Marseille qui le remporte à l'issue des trente-quatre journées.

Clubs participants

Informations

Changements d'entraîneur

Localisation

Compétition

Classement final 

 En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.

Résultats

Leader (journée par journée)

Statistiques

Buteurs

Bilan de la saison

Promotions/relégations 

À l’issue de ce championnat :

Effectif des champions de France

Notes et références

Articles connexes 

 Championnat de France de Division 2 1947-1948
 Coupe de France 1947-1948

Liens externes 
  Site officiel de la LFP (Ligue de football professionnel)

Notes

Références 

 

1947-1948
Football 1947-1948
Football 1947-1948
Football en France en 1947
Football en France en 1948